Paul Hipp ist der Name folgender Personen:
* Paul Hipp (Kameramann) (1938–2006), US-amerikanischer Kameramann
 Paul Hipp (Schauspieler) (* 1963), US-amerikanischer Schauspieler